Аль-Валид II или аль-Валид ибн Йазид ( 706 год — 17 апреля 744 года) — омейядский халиф, правивший в 743—744 годах. Источники сообщают, что у него были необычайно длинные пальцы рук и ног (арахнодактилия) и что он необычайно рано (в 30 лет) начал седеть. Большое внимание уделяется пристрастию ал-Валида к вину и стихосложению, но представляется, что тема эта преувеличена. Наследовал своему дяде Хишаму ибн Абд ал-Малику.

Правление

Первые шаги и начало волнений 
На момент смерти 52-летнего Хишама 6 февраля 743 г. н. э. ал-Валид находился в ал-Азраке , в 7 км от Русафы, а потому передача власти прошла без эксцессов. Несмотря на то, что сыновья Хишама (Му’авия, Сулайман и Маслама) не испытывали любви к своему двоюродному брату, они так же не стали пытаться взять власть силой. Несмотря на то, что ал-Валид был склонен к употреблению алкоголя, никто не выступил против  него как недостойного претендента на престол.

Зная о болезни дяди и грядущей передачи власти, ал-Валид ожидал своего восшествия на престол с нетерпением — едва завидев 11 февраля на горизонте гонцов, он понял, что долгожданный час настал. Прочитав письмо из халифской канцелярии, ал-Валид первым делом осведомился о судьбе своего секретаря и товарища по вечеринкам — Ийада б. Муслима, арестованного Хишамом за пьянство — и, узнав о его освобождении, приказал опечатать сокровищницу. После этого ал-Валид II послал в Русафу своего двоюродного ал-Аббаса ал-Валида, который не только принял государственную казну, но и арестовал все счета сыновей покойного Хишама — кроме Масламы б. Хишама, который был близок ал-Валиду по пристрастию к вину. Сам ал-Валид прибыл в Дамаск только 15 февраля, чтобы руководить пятничной молитвой в мечети. Знакомясь с документами канцелярии Хишама, ал-Валид обнаружил донесения ряда наместников, рекомендовавших отстранить его от наследования — все они были смещены со своих постов. После этого ал-Валид закрепил право наследования за своими сыновьями, ал-Хакамом и Усманом.

Военных успехов при ал-Валиде II Халифат не достиг ни на одном направлении. Очередной поход в Малую Азию застопорился. Очередной тур борьбы за Кипр закончился победой Византии — киприотам, пожелавшим переселиться в Сирию, были предоставлены суда. Арестованный в Хорасане лично Насром б. Саййаром шиит Йахйа б. Зайд, представитель алидов, был освобождён приказом ал-Валида II в пику неугодному наместнику — и незамедлительно сколотил боевой отряд. В конце лета 743 г. н. э. группа аббасидских пропагандистов из Хорасана под видом паломников прибыла в Мекку, передав главе аббасидов Мухаммаду б. Али 0,2 млн дирхемов в качестве садаки. Никто не противостоял происходящему. Конец года ознаменовался ливнями (пробило каналы в Джазире), холодом, неурожаем и, наконец, чумой.

Открытые выступления против халифа 
Только теперь поднялась волна ненависти против образа жизни халифа. Инициатором ей стал не кто-то из близких или родных Хишама, ущемлённых ал-Валидом II, а Йазид б. ал-Валид б. Абдул-Малик, двоюродный брат ал-Валида II. В отличие от халифа, он не употреблял алкоголя, вечерами молился и разделял идеи ранних му’тазилитов (кадаритов) о свободе воли и ответственности человека за свои поступки. Отсюда вытекал принцип «наставлять на благое и препятствовать предосудительному». Пристрастие халифа к вину было недостаточным грехом для призыва к его свержению; требовалось что-то большее, какое-то совершенное кощунство. Йазид б. ал-Валид сочинил рассказ о том, что пьяный ал-Валид прострелил-де Коран, сочинив по этому поводу издевательское четверостишие: "Грозишь тому, кто противостоит / Вот, я такой, кто противостоит / И встретив Господа, в день Страшного Суда / Скажи Аллаху: «Меня ранил ал-Валид!». У Халифы, ат-Табари и ал-Йакуби рассказ об этом поступке халифа отсутствует, никто из врагов халифа этого не упоминает — следовательно, это действительно был миф. Когда о распространении данного слуха доложили самому ал-Валиду, он лишь отмахнулся от подобной нелепицы.

Имел ли место эпизод с клеветой на халифа или же нет, реальной поддержки Йазид б. ал-Валид не получил - халиф являлся законным представителем власти и мог направить против мятежников правительственные войска. Йазиду порекомендовали обратиться к ал-Аббасу б. ал-Валиду, авторитет которого мог бы обеспечить успех движения - однако по обращении Йазид получил гневную отповедь. После этого происходящее совершенно перестало быть тайным, доклады поступили к самому ал-Валиду б. Йазиду - однако халиф вновь отмахнулся от них. Наместник северных провинций, Марван б. Мухаммад, имевший ставку Мосуле, воспринял происходящее всерьёз и обратился к своему двоюродному брату Са'иду, имевшему ставку в Дамаске, с просьбой погасить волнения своим авторитетом. Са'ид, слывший большим знатоком хадисов и имевший возможность выполнить просьбу, предпочёл не вмешиваться в дела и отослал прошение Марванв б. Мухаммада ал-Аббасу. В это время Йазид б. ал-Валид, вопреки наставлениям ал-Аббаса, успел обзавестись сторонниками в Дамаске и решился на захват города. Отправившись в Дамаск в сопровождении малочисленной группы наиболее верных спутников верхом на ослах, Йазид б. ал-Валид успешно достиг города и вечером пятницы 9 апреля  соединился с остальными сторонниками свержения халифа.

Потеря столицы 
Губернатор Дамаска, Абдалмалик б. Мухаммад б. ал-Хаджжадж, внук ал-Хаджжаджа б. Йусуфа, в это время находился в Катане, а вооружёнными силами города командовал начальник полиции Абу Аджа. Поскольку время было уже ночное, последний был под хмельком и отмахнулся от сообщения, что в город прибыл неблагонадёжный Йазид. Это было ошибкой: Йазид беспрепятственно вошёл в Соборую мечеть и после завершения молитвы начал созывать сторонников. На пути от мечети до Ослиного рынка отряд мятежников прирос на 40 человек, а на Пшеничном рынке их насчитывалось уже 200. Отряд беспрепятственно достиг самого дворца - и, когда мятежники потребовали впустить их, слуга открыл им дверь. Мятежники ворвались внутрь и схватили пьяного Абу Аджу, после чего никаких затруднений уже не могло быть. Немедленно были захвачены казна и почта, городские ворота были перекрыты цепью, въезд в город был установлен по паролю, за находившимся в Катане Абдалмалком был послан специальный отряд из 200 человек, а хранившееся в мечети оружие было роздано восставшим. Утром в Дамаск вошли 1500 воинов из Меззы, затем через Восточные ворота 300 воинов из бану саксаик, а через Малые ворота - неустановленное число воинов из Думы, Дейр Муррана и иных окрестных поселений. Столица оказалась в руках мятежников.

Отряд, направленный для ареста Абдалмалика б. Мухаммада, вынудил его к сдаче под гарантию неприкосновенности. В замке Абдалмалика были обнаружены крупные суммы денег - всего 60 тыс. динаров - что позволило Йазиду б. ал-Валиду не только выплатить полное жалование своим состоявшим в списках сторонникам, но даже выдать по 1 тыс. динаров "вспомогательными" (ма'уна) всем несписочным воинам. Более того, всем желающим поучаствовать в походе на ал-Валида б. Йазида было обещано дополнительно по 1,5 тыс. динаров - и на этот призыв откликнулось порядка 1,5 тыс. воинов.

Битва под ал-Бахрой и смерть 
Все описываемые события произошли стремительно, а вследствие ареста начальника почты информация о них достигла халифа с огромным опозданием - что интересно, информацию передал некий мавла, рассчитывавший на благодарность и вознаграждение, но получивший 100 ударов плетью за опоздание и бессилие. Для проверки достоверности информации ал-Валид б. Йазид отправил в Дамаск Зийада б. Абдаллаха, приходящегося правнуком Му'авийи и более известного в историографии как  Абу Мухаммад ас-Суфйани, однако тот по прибытии в Дамаск не внедрился в армию Йазида б. ал-Валида, а прямо присоединился к ней и присягнул мятежнику как халифу. Узнав об этом, ал-Валид II созвал экстренный совет в ал-Азраке - однако предложение отступить в Хомс и собрать войска отверг как недостойное для халифа, на которого официально не напали. Отверг он и предложение закрепиться в хорошо укреплённом Тадморе, остановив свой выбор на крепости ал-Бахра - бывшей византийской заставе в нескольких милях от Тадмора. Покидая ал-Азрак, ал-Валид всё же запросил подкрепление из Химса - и получил 500 конников. Таким образом, против 1,5 тысяч воинов мятежников халиф имел 700-800 - однако Йазид приказал войскам строиться в поле, пообещав 500 дирхемов каждому, кто принесёт голову врага, а сам сел в кресло у ворот (по тем временам, символ уверенности в победе).

Первое столкновение не принесло преимущества ни одной из сторон и войска разошлись, готовясь к новому бою. Ал-Валид потерял 60 человек убитыми, однако ожидал подхода подкрепления от ал-Аббаса. Надежда эта была напрасной: один из командиров дамасканцев, Мансур б. Джумхур, перехватил гонца ал-Аббаса и узнал как о времени, так и о маршруте прибытия подкреплений. Небольшой отряд (порядка 150 человек) ал-Аббаса, имевший скорее моральное значение, был перехвачен и доставлен в ставку Абдал'азиза. Неизвестно, присягнул ли прославленный хадисовед ал-Аббас б. ал-Валид мятежнику Йазиду б. ал-Валиду - однако глашатай мятежников сразу же объявил сторонникам халифа, что "Кто придёт к ал-Аббасу б. ал-Валиду, тот помилован. А он - между ними и вами.". Появление знамени ал-Аббаса и подобная декларация сломили боевой дух воинов ал-Валида, уже надломленный двукратным численным превосходством врага. Кто-то поспешил сдаваться, кто-то поспешил под защиту крепостных стен; лишь теперь ал-Валид б. Йазид затребовал коня и решился возглавить атаку, однако это уже не могло спасти положение. Осыпаемый камнями и криками "Убейте врага Аллаха, как убивали людей племени Лота", халиф отступил в крепость. Ситуация стала ясна окончательно - ал-Валид б. Йазид сам охарактеризовал её "день, как день убийства Усмана б. Аффана". Демонстративно взяв Коран, халиф прочитал несколько сур - после чего вышел во двор. куда со стен уже спрыгивали атакующие, с мечом на перевязи в ножнах. В ответ на предложение обнажить меч ал-Валид б. Йазид будто бы заявил "Если бы я хотел меча, то дело между нами было бы другим" - после чего Йазид б. Анбаса попытался было схватить его с целью объявить своим пленником, однако нашлись более нетерпеливые. Кто-то ударил халифа мечом по лицу - тот упал, защищаясь, и ему отрубили голову вместе с кистью левой руки.

Ал-Валид б. Йазид был убит вечером четверга 16 апреля. Голова его, как ценный трофей, была доставлена в Дамаск уже в пятницу, а его дети были объявлены почётными пленниками и помещены во дворец ал-Хадра. Столь убедительные доказательства принудили дамасканцев, в массе своей холодно воспринявших мятеж Йазида б. ал-Валида, принять произошедшее. Новый халиф Йазид III формально оказался мятежником и преступником, впервые за всю более чем столетнюю историю Халифата убивший своего предшественника.

Примечания

Литература 
 Muhammad ibn Jarir al-Tabari. History, v. 26 "The Waning of the Umayyad Caliphate, " transl. Carole Hillenbrand, SUNY, Albany, 1989
 Glubb, Sir John, The Empire of the Arabs. L: Hodder and Stoughton, 1963

Омейядские халифы VIII века
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения